Basilam Baru (Batang Angkola), een plaats in Indonesië
Basilam Baru (Sungai Sembilan), een plaats in Indonesië